Фрейм (психологія)
 Фрейм (HTML)
 Фрейм (відеографіка)
 Фрейм (телекомунікації)
 Фрейм (лінгвістика)
 Фрейм (одиниця знання)

Посилання